NIN – serbski tygodnik wydawany w Belgradzie
 NIN – skrót używany przez amerykański zespół rockowy Nine Inch Nails